Mount Smart steht für:

 Mount Smart (Antarktika), Berg in den Sweeney Mountains, Ellsworthland
 Mount Smart (Neuseeland), Vulkan im Auckland Volcanic Field

Siehe auch:
 Mount Smart Stadium, Stadion in Auckland, Neuseeland